Il ritorno del lupo – film del 1942 di Sylvan Simon
Il ritorno del lupo – romanzo del 2006 di Michelle Paver